Motagua steht für:

 CD Motagua, Fußballverein in Honduras
 Río Motagua, Fluss in Guatemala